Jerzy Piłat (1937-2016) – profesor Politechniki Warszawskiej, specjalista w zakresie materiałów budowlanych
 Jerzy Piłat (1962-2008) – pułkownik pilot Wojska Polskiego